Bent bezeichnet:

 Bent (Vorname), die dänische Form des männlichen Vornamens Benedikt
 Bent (Theaterstück), ein Theaterstück von Martin Sherman aus dem Jahr 1979
 Bent (Film), einen auf dem Stück basierenden britischen Kinofilm aus dem Jahr 1997
 Bent – Korruption kennt keine Regeln, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2018
 Bent (Band), eine englische Band
 Bent (Siedlung), eine niederländische Siedlung in der Gemeinde Rijnwoude

Personen:
 Amel Bent (* 1985), französische Sängerin
 Arthur Cleveland Bent (1866–1954), amerikanischer Vogelkundler
 Charles Bent (1799–1847), US-amerikanischer Politiker
 Darren Bent (* 1984), englischer Fußballspieler
 Geoff Bent (1932–1958), englischer Fußballspieler
 George Bent (1843–1918), US-amerikanischer Zeuge indianischer Kultur
 Iris Bent (* ca. 1931), australische Radsportlerin
 James Theodore Bent (1852–1897), britischer Archäologe
 Jason Bent (* 1977), kanadischer Fußballspieler und -trainer
 Johnny Bent (1908–2004), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Lyriq Bent (* 1979), jamaikanischer Schauspieler
 Marcus Bent (* 1978), englischer Fußballspieler
 Margaret Bent (* 1940), britische Musikwissenschaftlerin
 Michael Bent (1919–2004), englischer Schachkomponist
 Neisser Bent (* 1976), kubanischer Schwimmer
 Nike Bent (* 1981), schwedische Skirennläuferin
Phillip Bent (* 1964), britischer Jazzflötist
 Steve Bent (* 1961), britischer Radrennfahrer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bent (Kentucky), im Pulaski County
 Bent (New Mexico), im Otero County
 Bent Mountain (Virginia)
 Bent Oak (Mississippi)

Sonstiges:
 Bent Run, Fließgewässer im Warren County, Pennsylvania
 Bent Springs Branch, Fließgewässer im Patrick County, Virginia
 Bent Lake, See im Aiken County, South Carolina
 Bent Mine, Mine im Teller County, Colorado

im NRHP gelistete Objekte:
 Bent County Courthouse and Jail, in Las Animas, Connecticut, ID-Nr. 76000546
 Bent County High School, in Las Animas, Connecticut, ID-Nr. 10000505
 Bent Creek Campus of the Appalachian Forest Experiment Station, in Asheville, North Carolina, ID-Nr. 93000373

Siehe auch:
 Bent Creek
 Bent Tree
 Bend